Кыргызская антропонимия — совокупность антропонимов, то есть собственных имён для именования человека в кыргызском языке. Имеют долгую историю и прошли через ряд изменений. Примечательно и то, что в большинстве древних кыргызских источников, например в народном эпосе «Манас», мужских имен в десятки раз больше чем женских (146 мужских и всего лишь 6 женских). Среди мужских имён древнейшего периода можно назвать следующие: Токтобай, Карабек, Калдар, Абыке, Мечдибай. Современный кыргызский именник отличается большим разнообразием и включает в себя как исконно кыргызские, так и заимствованные имена (в основном из арабского, иранских и тюркских языков). Имеются также и искусственно созданные имена. Кыргызские имена в русифицированной форме состоят из трёх (личное имя, отчество и фамилия), а в традиционной форме из двух (личное имя, отчество) основных элементов. В XIX—XX веках кыргызское имя испытало сильное влияние русской морфологии. Обычно фамилию пишут перед именем; этот же порядок используется в упорядоченных по алфавиту списках и указателях (в том числе в заголовках статей классических энциклопедий). Отчество используется как в русифицированной, так и в тюркской форме с дополнительными словами уулу (сын) или кызы (дочь) в зависимости от пожелания индивидуума, что также учитывается современным законодательством. Например, Акылай Мурат кызы — Акылай, дочь Мурата. При использовании тюркской формы имени (без фамилии) отчество в официальных документах обычно указывается как фамилия. Также зародилась тенденция менять руссифицированные окончания фамилий (-ов, -ев) на исконно кыргызские окончание -тегин (принадлежность к роду, происхождение), написать слитно, при этом использовать в качестве фамилии. Более того, рассматривается добавить новое окончание фамилии -жерин(с кырг." жер" — "место" по месту происхождения, проживанию), аналогично русскому(польскому) окончанию -ский,  а именно для тех, которые не знают свое происхождение и для кайрылманов, и для граждан, которые имеют фамилию с окончанием -ский, а также для тех, которые отказались от собственных фамилий и/или отчества в ряду причин(семейных, личных). Далее, предусматривается перейти с руссифицированных окончаний отчества -вич и -овна на кыргызские/тюркские окончание -уулу(н) и -кызы(н), написать отчество слитно с окончанием, но при этом использовать как отчество, а не как фамилию раньше.
Пример написания ФИО по этой тенденции: 
Асантегин Үсөн Жаңыбайуулун
(рус. Асанов Усон(Юсён) Жаңыбаевич) 
Александртегин Александр Александруулун 
(рус. Александров Александр Александрович) 
Большинство собственно кыргызских имён, как правило, поддаются прямому или косвенному переводу с кыргызского языка. Например, женское имя «Айбике» — переводится как «лунная красавица», а мужское имя «Абай» — как «предусмотрительный».

История развития 
Различаются несколько исторических этапов развития кыргызских имён. К именам древнетюркского периода (до 5-го века) относятся общетюркские имена, обозначающие традиционно национальные понятия: Алп (богатый), Айбаш (начало лунного месяца). В период с 5-го по 10-й век происходит обособление племени енисейских кыргызов: в это время появляются такие имена как Буга, Барс, Боз-Каган и др. Затем, с 10-го по 15-й века в язык енисейских кыргызов проникают имена, заимствованные у соседних (обычно тоже тюркских) народов (алтайцы, шорцы); к этим именам Бектур, Утар, Беглен. После перекочёвки на Тянь-Шань происходит становление кыргызского эпоса, в котором отражены 146 национальных мужских имен и лишь 6 женских, среди которых Карабек, Абыке, Айдаркан. Подобные гендерные диспропорции объясняются героическим характером эпоса «Манас», основные действующие лица которого мужчины. В 20-м веке, в годы интенсивного русского и советского влияния кыргызы получили фамилии, а также новые политизированные имена: Азат (свобода), Кенеш (Совет), Совхозбек, Колхозбек, Илич и т. п. В постсоветский период вновь получили распространение многие иностранные имена, преимущественно мусульманской тематики. Характерной чертой кыргызского имени является частое употребление в конце слова слогов «бек», «бай» (бай, господин, хозяин) для мужского рода, «гүл» (цветок) и «ай» (луна) в начале или конце для женского.

Фамилия 
Русифицированная форма фамилии обычно имеет суффиксы -ов, -ев. При этом последняя буква «ы» имени, от которого образуется фамилия, заменяется на «и». Например, имя «Осмоналы» — фамилия «Осмоналиев», Аалы — Аалиев.

Поскольку русифицированные фамилии появились у кыргызов сравнительно недавно, то пока нет устоявшейся традиции передачи её в неизменном виде последующим поколениям по мужской линии. В первом поколении у имеющих фамилии они были образованы от имени отца, во втором обычно от имени деда. Далее возможны различные варианты — оставить старую фамилию или дать новую.

Популярные имена 
Самые популярные имена для новорожденных в Кыргызстане по итогам 11 месяцев 2021 года.

Примечания 

Киргизский язык
Имена по культуре